Сезон 2021 года стал для «Чикаго Беарз» сто вторым в истории клуба и четвёртым под руководством главного тренера Мэтта Нэги. Завершив сезон 6-11, они провалили попытку улучшить результат предыдущего сезона в виде 8-8 и выиграть титул победителя дивизиона впервые с 2018 года. Команда выступала в Северном дивизионе Национальной футбольной конференции. После поражения на 15 недели они официально лишились математических шансов на попадание в плей-офф.

Драфт 

Комментарии
 29 апреля 2021 года «Чикаго Беарс» получили выбор первого (11-й) раунда драфта 2021 года от «Нью-Йорк Джайентс», отдав выборы первого (20-й) и пятого (164-й) раундов драфта 2021 года, и выборы первого и четвёртого раундов драфта 2022 года.
 30 апреля 2021 года «Чикаго Беарс» получили выборы второго (39-й) и пятого (151-й) раундов драфта 2021 года от «Каролина Пантерз», отдав выборы второго (52-й), третьего (83-й) и шестого (204-й) раундов драфта 2021 года.
 «Чикаго Беарс» получили выбор четвёртого раунда от Миннесота Вайкингс в обмен на четвёртый выбор драфта 2020 года.
 «Чикаго Беарс» получили условный выбор в седьмом раунде, который можно было повысить до шестого раунда, в результате обмена тайт-энда Адам Шахин в «Майами Долфинс», в итоге выбор стал шестом раунде (208-е).
 1 мая 2021 года «Сиэтл Сихокс» получили выбор шестого (208-й) раунда драфта 2021 года от «Чикаго», отдав выборы шестого (217-й) и седьмого (250-й) раундов драфта 2021 года.

Пришедшие игроки

Ушедшие игроки

Расписание матчей 
Расписание Джайентс было опубликовано 12 мая 2021 и впервые в истории НФЛ оно было из 18 недель.

Примечание:
 Матчи против соперников по дивизиону выделены жирным шрифтом.

Примечания 

Сезоны команд НФЛ в 2021 году
Сезоны «Чикаго Беарз»
НФЛ в сезоне 2021